Il doppio del torneo di tennis WTA Congoleum Classic 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Kerry Harris e Lesley Hunt che hanno battuto in finale Chris Evert e Billie Jean King 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert /  Billie Jean King (finale)
 Françoise Dürr /  Betty Stöve (primo turno)

 Rosie Casals /  Nancy Gunter (semifinali)
 Karen Krantzcke /  Wendy Overton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Congoleum Classic 1974